Al-Muayyad bi-llah Muhammad ibn al-Mansur bi-llah al-Kasim (1572-1644), imam zaidita del Iemen (1620-1644)
 Al-Muayyad bi-llah Muhammad ibn al-Imam al-Mutawakkil ala Ilah Ismail (1634-1686), imam zaidita del Iemen (1681-1686)